Заря — усиление перед восходом Солнца (и ослабление после заката) света, вызываемое отражением солнечных лучей от верхних слоёв атмосферы. 

Связанные значения:
 Заря (Заря-заряница — красная девица) — олицетворение зари как светового явления в славянской мифологии.
 Заря (зоря) — другое название растения любисток. В этой форме упоминается в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
 Заря — музыкальные сигналы, подаваемые утром и вечером караулами в местах расположения войск.

Топоним 
 Заря — полуостров в Карском море.
 Заря — небольшой пролив в архипелаге Норденшёльда Карского моря, отделяет остров Боневи от материка (полуостров Таймыр).
 Заря — пролив в море Лаптевых, разделяет острова Котельный и Бельковский. 
 Заря — остров.

В культуре 
 «Заря» — фильм Роберта Найтса (Великобритания, 1988).
 «Заря» — модель пианино.

Издания 
 «Заря» — славянофильский литературно-политический журнал, издававшийся в Санкт-Петербурге в 1869—1872 годах.
 «» — литературно-художественный журнал, издававшийся во Львове в 1880—1897 годах.
 «Заря» — киевская газета выходившая с 1880 по 1886 год под редакцией П. А. Андреевского.
 «Заря» — марксистский научно-политический журнал, издававшийся в Штутгарте в 1901—1902 годах.
 «Заря» — газета Конаковского района Тверской области.
 «Заря» — газета Суровикинского района Волгоградской области.
 «Заря (газета, Адыгея)» - газета Шовгеновского района Республики Адыгея
 «Заря (газета, Харбин)» - газета Харбина, в 1920 году — в Харбине, Иванов, Всеволод Никанорович с М. С. Лембичем открыл газету «Зарю»

Организации 
 «Заря» — вооружённое формирование ЛНР.

Предприятия 
 «Заря» — угледобывающее предприятие в Донецкой области, Украина.
 «Заря» — предприятие химической промышленности в Рубежном Луганской области, Украина.
 «Заря» — дореволюционное название спичечной фабрики братьев Кухтериных в Томске.
 «Заря» — бывшая швейная фабрика во Владивостоке, ныне центр современного искусства «Заря».

Спортивные клубы 
 «Заря» — украинский футбольный клуб из Луганска.
 «Заря» — российский футбольный клуб из Ленинска-Кузнецкого.
 «Заря» — название молдавского футбольного клуба «Бельц» (Бельцы) в 1984—1991 и 2014—2019 годах.
  — фарм-клуб «Зари» (Бельцы).
 «Заря» — белорусский футбольный клуб из города Языль.
 «Заря» — российский футбольный клуб из Казани.
 «Заря» — советский футбольный клуб из города Дзержинска Горьковской области.
 «Заря» — российский футбольный клуб из Калуги.
  — украинский футбольный клуб из села Белозорье.
 «Заря»   — российский футбольный клуб из Краснознаменска.
 «Заря» — название футбольного клуба «Дагдизель» (Каспийск) в 1979—1987 годах.
 «Заря» — название футбольного клуба «Зенит» (Пенза) в 1960—1963 годах.
 «Заря» — название футбольного клуба «Юджин» (Самара) в 1990—1993 годах (в 1990—1991 представлял пос. Подгорный, в 1992—1993 — село Кротовка).
 «Заря» — российский мини-футбольный клуб из Якутска.
 «Заря» — украинский мини-футбольный клуб из Ровно.
 «Заря» — российский мини-футбольный клуб из Новгорода.
 «Заря» и «Заря Каспия» — прежние названия гандбольного клуба «Динамо» из Астрахани.

Стадион 
 «Заря» — стадион в Краснознаменске, Россия.

Техника 
 «Заря» — советский легковой автомобиль, разработанный в 1966 году.
 «Заря» — советский фотоаппарат, выпускавшийся в 1959—1961 годах.
 «Заря» — марка наручных часов Пензенского часового завода.

Космонавтика 
 «Заря» — модуль Международной космической станции.
 «Заря» — проект советского космического корабля.
 «Заря» — система связи с космическими кораблями.
 «Заря» — в советской космонавтике традиционный позывной сигнал наземного центра управления полётами при радиообмене с космическими кораблями.

Судоходство 
 «Заря» — парусно-моторная шхуна Русской полярной экспедиции (1900—1902) под командой Э. В. Толля.
 «Заря» — советская парусно-моторная шхуна для систематического изучения магнитного поля Земли.
 «Заря» — тип советских скоростных речных теплоходов.

Вооружение 
 «Заря» — модель светозвуковой гранаты.
 «Заря» — стабилизатор танкового вооружения (на ПТ-76Б).
 «Заря» — корабельная ГАС.
 «Заря» — корабельная РЛС.
 «Заря» — перспективная РЛС для экраноплана.
 «Заря-2» — безосколочная светозвуковая граната.

Программное обеспечение 
 «Заря» — семейство операционных систем, разработанное в Объединённой приборостроительной корпорации по заказу Министерства обороны России.
 «Заря» — система управления базами данных, разработанная в Объединённой приборостроительной корпорации.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Заря — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Заря — деревня в Чашникском районе Витебской области.
 Заря — посёлок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Заря — упразднённый посёлок в Чечерском районе Гомельской области.
 Заря — посёлок в Любанском районе Минской области.
 Заря — деревня в Пуховичском районе Минской области.
 Заря — посёлок в Глусском районе Могилёвской области.
 Заря — деревня в Круглянском районе Могилёвской области.
 Заря — посёлок в Чериковском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Заря — село в Карасуском районе Костанайской области.
 Заря — село в Павлодарском районе Павлодарской области.
 Заря — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области, Антоновский сельский округ.
 Заря — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области, Лобановский сельский округ.

Киргизия 
 Заря — село в Московском районе Чуйской области.
 Заря — село в Сокулукском районе Чуйской области.

Россия 
Адыгея
 Заря — посёлок в Теучежском районе.

Алтайский край
 Заря — посёлок в Бийском районе.
 Заря — село в Ключевском районе, упразднено в 1950-е годы.
 Заря — посёлок в Панкрушихинском районе.

Башкортостан
 Заря — деревня в Архангельском районе.
 Заря — деревня в Давлекановском районе.

Брянская область
 Заря — посёлок в Брасовском районе.
 Заря — посёлок в Дубровском районе.
 Заря — посёлок в Клинцовском районе, Коржовоголубовское сельское поселение (на территории бывшего Коржовоголубовского сельского совета).
 Заря — посёлок в Клинцовском районе, Коржовоголубовское сельское поселение (на территории бывшего Сосновского сельского совета).
 Заря — посёлок в Рогнединском районе, Фёдоровское сельское поселение (на территории бывшего Осовикского сельского совета).
 Заря — посёлок в Рогнединском районе, Фёдоровское сельское поселение (на территории бывшего Пакиничского сельского совета).
 Заря — посёлок в Севском районе.

Владимирская область
 Заря — деревня в Ковровском районе.

Волгоградская область
 Заря — посёлок в Калачёвском районе.
 Заря — посёлок в Ленинском районе.

Вологодская область
 Заря — посёлок в Вологодском районе.

Воронежская область
 Заря — хутор в Бобровском районе.
 Заря — посёлок в Новохоперском районе.

Забайкальский край
 Заря — село в Оловяннинском районе.
 Заря — село в Ононском районе.

Иркутская область
 Заря — посёлок в Мамско-Чуйском районе.

Калининградская область
 Заря — посёлок в Черняховском районе.

Калужская область
 Заря — деревня в Кировском районе.
 Заря — село в Хвастовичском районе.

Кемеровская область
 Заря — посёлок в Беловском районе.
 Заря — посёлок в Гурьевском районе.
 Заря — деревня в Кемеровском районе.
 Заря — посёлок в Тяжинском районе.

Кировская область
 Заря — посёлок в Опаринском районе.

Костромская область
 Заря — деревня в Галичском районе.

Краснодарский край
 Заря — хутор в Анапском районе.
 Заря — посёлок в Брюховецком районе.
 Заря — село в Выселковском районе.
 Заря — посёлок в Гулькевичском районе.
 Заря — посёлок в Ейском районе.
 Заря — посёлок в Красноармейском районе.
 Заря — хутор в Лабинском районе.
 Заря — посёлок в Новопокровском районе.
 Заря — посёлок в Староминском районе.

Курганская область
 Заря — деревня в Каргапольском районе.

Курская область
 Заря — хутор в Глушковском районе.
 Заря — посёлок в Рыльском районе.

Липецкая область
 Заря — деревня в Добринском районе, Мазейское сельское поселение.
 Заря — деревня в Добринском районе, Пушкинское сельское поселение.
 Заря — деревня в Задонском районе.
 Заря — посёлок в Измалковском районе.

Мордовия
 Заря — посёлок в Ардатовском районе, упразднён в 2009 году.
 Заря — посёлок в Зубово-Полянском районе.
 Заря — посёлок в Инсарском районе.
 Заря — посёлок в Ковылкинском районе.

Московская область
 Заря — микрорайон городского округа Балашиха.
 Заря — железнодорожная платформа микрорайона Заря города Балашиха.

Нижегородская область
 Заря — посёлок в Вознесенском районе.
 Заря — деревня в Пильнинском районе.

Новгородская область
 Заря — деревня в Демянском районе.

Оренбургская область
 Заря — посёлок в Матвеевском районе.

Орловская область
 Заря — посёлок в Залегощенском районе.
 Заря — посёлок в Орловском районе.
 Заря — деревня в Свердловском районе.

Пермский край
 Заря — посёлок в составе города Чайковский.

Ростовская область
 Заря — хутор в Егорлыкском районе.

Рязанская область
 Заря — посёлок в Новодеревенском районе.
 Заря — посёлок в Сараевском районе.
 Заря — посёлок в Шацком районе.

Самарская область
 Заря — посёлок, сельское поселение Коммунарский, Красноярский район.
 Заря — посёлок, сельское поселение Старая Бинарадка, Красноярский район.

Саратовская область
 Заря — село в Марксовском районе.

Свердловская область
 Заря — посёлок в муниципальном образовании Алапаевское.
 Заря — посёлок в Ачитском городском округе.

Смоленская область
 Заря — деревня в Рославльском районе.
 Заря — деревня в Угранском районе.

Ставропольский край
 Заря — посёлок в Левокумском районе.

Тамбовская область
 Заря — деревня в Петровском районе, упразднена в 2003 г.
 Заря — посёлок в Тамбовском районе.

Татарстан
 Заря — посёлок в Аксубаевском районе.

Тверская область
 Заря — деревня в Рамешковском районе.
 Заря — деревня в Селижаровском районе.
 Заря — деревня в Торжокском районе.

Тульская область
 Заря — посёлок в Ефремовском районе.
 Заря — посёлок в Щекинском районе.

Удмуртия
 Заря — деревня в Вавожском районе.
 Заря — село в Якшур-Бодьинском районе.

Хакасия
 Заря — деревня в Усть-Абаканском районе.

Челябинская область
 Заря — посёлок в Кизильском районе.

Якутия
 Заря — село в Мирнинском районе.

Ярославская область
 Заря — посёлок в Гаврилов-Ямском районе.
 Заря — посёлок в Мышкинском районе.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Заря — село в Красногвардейском районе.

Украина 
Волынская область
 Заря — село в Владимир-Волынском районе.

Днепропетровская область
 Заря — село в Васильковском районе.
 Заря — посёлок в Днепровском районе.
 Заря — село в Криворожском районе.
 Заря — село в Криничанском районе.
 Заря (до 2016 — Заря Коммунизма) — посёлок в Пятихатском районе.
 Заря — посёлок в Томаковском районе.

Донецкая область
 Заря — посёлок в Константиновском районе.
 Заря — посёлок в Никольском районе.
 Заря — село в Покровском районе.

Запорожская область
 Заря — село в Черниговском районе.
 Заря (до 2016 — Карла Либкнехта) — село в Розовском районе.

Киевская область
 Заря — село в Броварском районе.

Кировоградская область
 Заря — село в Кропивницком районе.

Николаевская область
 Заря — село в Веселиновском районе.
 Заря — село в Витовском районе.
 Заря — село в Вознесенском районе.
 Заря — село в Казанковском районе.

Одесская область
 Заря — село в Саратском районе.

Полтавская область
 Заря — село в Машевском районе.

Ровненская область
 Заря — село в Ровненском районе.

Херсонская область
 Заря — село в Верхнерогачикском районе.

Черниговская область
 Заря — село в Новгород-Северском районе.
 Заря — село в Семёновском районе.

Растениеводство 
 Заря - советский сорт репчатого лука (выведен в колхозах "Пригорный" и "Красная Заря" Киргизской ССР в 1966 году)
 Заря - советский сорт редиса (выведен научно-исследовательским институтом овощеводства в 1971 году)

Вымышленные объекты 
 «Заря» — звездолёт из советского фильма-дилогии «Москва — Кассиопея» и «Отроки во Вселенной».

См. также 
 
 
 
 Заря Коммуны
 
 Заря Мира
 Заря Революции
 
 Заря Труда

Примечания